La princesa Leonor de Suecia, duquesa de Gotland (nacida Leonore Lilian Maria; Nueva York, 20 de febrero de 2014) es la hija primogénita de la princesa Magdalena de Suecia y de su esposo, Christopher Paul O'Neill. Desde su nacimiento es también un miembro de la familia real sueca y princesa de Suecia. Cuando nació, se le otorgó el título de duquesa de Gotland, por lo que la convierte en la segunda titular. Es la novena en la línea de sucesión al trono sueco. La princesa tiene un hermano menor, Nicolás de Suecia, y una hermana menor, Adriana de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
En septiembre de 2013 la casa real sueca anunció que la princesa Magdalena estaba embarazada por primera vez. 

La princesa Leonor nació en el Centro Médico Weill Cornell de Nueva York, lugar de residencia de sus padres, el 20 de febrero de 2014. Tras su nacimiento se dispararon en Estocolmo un total de 21 cañonazos en motivo de celebración.  

El 2 de marzo de 2014 se celebró en la capilla real del Palacio Real de Estocolmo el Te Deum en honor a su nacimiento, con la presencia de la Familia Real Sueca, y con la ausencia de Christopher O'Neill, la princesa Magdalena de Suecia y de la pequeña princesa. Como es tradición en Suecia, el nombre de la pequeña fue revelado por el rey Carlos Gustavo de Suecia, así como el ducado que ostentaría la nueva princesa. 

La princesa recibió el título de duquesa de Gotland, que no había sido otorgado desde que le fue retirado el 15 de marzo de 1888 al príncipe Óscar de Suecia, a causa de su matrimonio morganático con la plebeya Ebba Munck af Fulkila.

Bautismo 
Su bautizo tuvo lugar el 8 de junio de 2014, cuando se cumplió el primer aniversario de boda de sus padres. Se celebró en la Iglesia del Palacio de Drottningholm, residencia de la familia real sueca y lugar de nacimiento de la princesa Magdalena, siendo este el primer bautizo que se celebró en dicho espacio.

Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su tatarabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su bisabuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo; así como su tía la princesa heredera Victoria, su tío el príncipe Carlos Felipe y su madre la princesa Magdalena, entre otros miembros de la familia real sueca.

Sus padrinos de bautizo fueron: la Princesa Heredera Victoria de Suecia (su tía materna), Louise Gottlieb (íntima amiga de la princesa Magdalena), Patrick Sommerlath (primo de la princesa Magdalena), Tatjana d'Abo (hermana de Cristopher O'Neill), el conde Ernesto Abensperg-Traun y Alice Bamford (amiga de la princesa Magdalena).

El día de su bautizo recibió la Orden de los Serafines.

Nombres

Leonor (Leonore) : Nombre común en la realeza europea aunque no en la familia real sueca.
Lilian (Lilian) : En honor a la tía de su madre, Lilian de Suecia, fallecida unos meses antes del nacimiento de la princesa.
María (Maria) : Segundo nombre de su abuela paterna.

Hermanos 
 Nicolás de Suecia, nacido el 15 de junio de 2015.
 Adriana de Suecia, nacida el 9 de marzo de 2018.

Primeros años 
Hasta 2015 la princesa vivió en Nueva York, lugar de residencia temporal de sus padres. En agosto de 2015 se trasladó junto a sus padres y su hermano menor a Londres, lugar de trabajo de su padre.

Su primera aparición pública de la princesa se produjo el 6 de junio de 2014 durante las celebraciones del Día Nacional de Suecia.

El 27 de abril de 2015 visitó junto con su abuela, la reina Silvia, y sus padres, la princesa Magdalena y Chris O'Neill, la Ciudad del Vaticano donde se reunieron con el papa Francisco.

El 13 de junio de 2015 acudió junto a sus padres a la boda de su tíos, Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist en la que protagonizó entrañables anécdotas. También ha asistido a los bautizos de su hermano, el príncipe Nicolás, y sus primos el príncipe Óscar y el príncipe Alejandro. 

El 3 de junio de 2016, con dos años de edad, realizó su primer acto oficial visitando su ducado (Gotland), junto a sus padres.

En agosto de 2018 la familia trasladó a su residencia en Florida.

Estudios 
En el año 2016 comienza a asistir a una guardería en Londres. En verano de 2017 la casa real sueca anuncia que la princesa también está matriculada en un centro sueco para que pueda asistir al colegio en las temporadas en que se encuentre en Suecia.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

 20 de febrero de 2014 – 6 de octubre de 2019: Su Alteza Real la princesa Leonor de Suecia, duquesa de Gotland.
 7 de octubre de 2019 – presente: Princesa Leonor de Suecia, duquesa de Gotland.
(En sueco: Prinsessan Leonore av Sverige, hertiginna av Götland)

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (08/06/2014).

Ancestros

Véase también 
 Casa de Bernadotte

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la Casa Real Sueca
 Página oficial de SAR, la princesa Leonor (en inglés)

Nacidos en Manhattan
Leonor Suecia
Sueco-estadounidenses
Nobles de Suecia del siglo XXI
Niños de la realeza
Familia Real Sueca
Damas de la Orden de los Serafines